Lophotus är ett släkte av fiskar. Lophotus ingår i familjen Lophotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glansfiskartade fiskar
Lophotus